Oliete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oliete (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Oliete (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar